Budny est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Szymon Budny (1530-1593), réformateur polonais
 (née en 1941), skieuse olympique polonaise

Homonymie de patronyme